Papillon (fransk: sommerfugl, natsværmer) kan henvise til flere artikler:
 Papillon (bog) – autobiografisk roman af Henri Charrière (1969)
 Papillon (film fra 1973) – amerikansk film baseret på Charrières bog (1973)
 Papillon (film fra 2017) – amerikansk film baseret på Charrières bog (2017)
 Papillon (hund) – hunderace af spanieltypen

Se også 
 Papillion - en by i Nebraska